В хронологическом порядке:
 Шарль де Гиз, кардинал Лотарингский (Charles de Guise de Lorraine; 1524—1574) — герцог де Гиз, герцог де Шеврёз, архиепископ Реймсский (с 1538), епископ Меца (1550—1551); кардинал Лотарингский (с 1547).
 Шарль де Гиз, герцог Майеннский (Charles de Guise de Mayenne; 1554—1611) — второй сын Франсуа I Лотарингского; герцог де Гиз; герцог Майеннский (1573—1611); правитель Бургони.
 Шарль I де Гиз (Charles I de Guise; 1571—1640) — старший сын Генриха I де Гиз; принц де Жуанвиль; герцог де Гиз и де Жуайез; правитель Прованса.

См. также 
 Шарль I де Гиз-Лоррен (1556—1605)